Брайан Джейкоб Смит (; род. 12 октября 1981, Даллас, Техас) — американский актёр, наиболее известный по ролям полицейского Уилла Горски в телесериале «Восьмое чувство» и лейтенанта Мэтью Скотта в телесериале «Звёздные врата: Вселенная».

Биография 
Смит родился в Далласе, Техас. После окончания Collin County Community College он четыре года учился в театральном училище Джульярдской школы в Нью-Йорке. 

В 2005 году он сыграл роль Трея Маккоя в фильме «Преступление на почве ненависти». Смит также играл главные роли в двух других независимых фильмах «Ред Хук» и «Вояки». В 2009—2011 годах он исполнял одну из главных ролей лейтенанта Мэттью Скотта в телесериале «Звёздные врата: Вселенная».

7 ноября 2019 года Смит совершил каминг-аут как гей в интервью журналу Attitude.

Фильмография

Примечания

Ссылки